Улица Хи́миков — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Улица Химиков — улица в Великом Новгороде.
 Улица Химиков — улица в Санкт-Петербурге.

Украина 
 Улица Химиков — улица в Донецке.

См. также 
 Переулок Химиков
 Химический переулок (Санкт-Петербург)